Gilles Müller era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Matthew Ebden.

Richard Gasquet ha vinto il titolo, sconfiggendo in finale Jérémy Chardy con il punteggio di 6–3, 7–65

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Adrian Mannarino (secondo turno)
  Richard Gasquet (campione)
  Gilles Müller (secondo turno)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)

 Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
 Robin Haase (secondo turno)
 Yūichi Sugita (secondo turno)
 Andreas Seppi (primo turno)

Qualificati 

  Franko Škugor (primo turno)
  Max Purcell (primo turno)

 Bernard Tomić (semifinale)
 Alex Bolt (secondo turno)

Lucky loser 

  Tim Smyczek (primo turno)
  Kevin King (primo turno)

 John-Patrick Smith (primo turno)

Wildcard 

  Tallon Griekspoor (ritirato)
  Mackenzie McDonald (quarti di finale)

 Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Libéma Open 2018